Sansão Alves dos Santos, (Cláudio - Minas Gerais) foi um Soldado da Força Expedicionária Brasileira morto durante a tomada da cidade de Camaiore na Itália durante a segunda guerra mundial .

Homenagens 
No município de São Paulo, há uma rua com nome no bairro de Cidade Monções.

Foi reconhecido como um heroi de guerra

Militares de Minas Gerais
Naturais de Cláudio (Minas Gerais)